Parfondeval ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Parfondeval (Aisne)
 Parfondeval (Orne)